Rozgrywki o Puchar Szwajcarii w piłce siatkowej mężczyzn w sezonie 2009/2010 (PAX VolleyCup) zainaugurowane zostały w sierpniu 2009 roku. 

Rozgrywki składały się z sześciu rund wstępnych, 1/8 finału, 1/4 finału, półfinałów i finału.

Finał rozegrany został 20 lutego 2010 roku w Wankdorfhalle w Bernie.

Zdobywcą Pucharu Szwajcarii została drużyna Lausanne UC.

Terminarz

1/8 finału

1/4 finału

Półfinały

Finał

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 
 
 logo

2009 w piłce siatkowej
2010 w piłce siatkowej
Puchar Szwajcarii w piłce siatkowej mężczyzn
2009 w Szwajcarii
2010 w Szwajcarii